Sezóna 1962/1963 byla 17. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Po sezoně došlo ke snížení počtu účastníků.

První fáze

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o udržení 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1962
Lední hokej v roce 1963